Уиллоуби или Уи́ллоби ()  — английская фамилия. Известные носители:

 Уиллоби, Жоселин (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Уиллоуби, Кэтрин (1519—1580) — герцогиня Саффолк, 12-я баронесса Уиллоуби де Эрзби.
 Уиллоуби, Несбит (1777—1849) — английский адмирал эпохи наполеоновских войн.
 Уиллоби, Фрэнсис (1635—1672) — английский натуралист и путешественник.
 Уиллоби, Холли (род. 1981) — английская актриса, телеведущая и фотомодель.
 Уиллоби, Хью (?—1554) — английский мореплаватель.

См. также 
 Уиллоуби — деревня в Линкольншире.

Примечания